Hälver ist der Name von:

 Hälver (Volme), ein Nebenfluss der Volme in Halver und Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 In der Hälver, ein Ortsteil von Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hälver (Schalksmühle), eine Wüstung in Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen